Det finns flera personer med detta namn
Johan Larsson Sparre (1551-1599), kung Sigismunds ståthållare på Kalmar slott från 1598-99, avrättad av hertig Karl sedan denne besegrat Sigismund och intagit Kalmar.
Johan Eriksson Sparre (1587-1632), svenskt riksråd och lantmarskalk.
Johan Bengtsson Sparre (1682-1708), sårad i Polen 1704, befordrad till kapten 1706, dödad av kosacker på furagering i Severien i Ukraina.
Johan Sparre af Söfdeborg (1715-1791), son till amiralen Claes Sparre, generallöjtnant, kommendant i Göteborg under Teaterkriget, ägare till Tosterup.
Johan Claes Eriksson Sparre (1856-), greve och son till Eric Josias Sparre, ägare av Brogård